Ванна (від ; також балія) — великий, довгастий резервуар для купання або прийняття медичних процедур в рідині.
 Ванна (гора) — гора в Криму.
 Ванна (Трумс) () — острів у Норвегії

Література 
 Атлас туриста «Горный Крым» /Д. И. Тихомиров, Д. В. Исаев. К.: ГНПП «Картографія», 2010. — 112 с.